Horst Köppel (17 de maio de 1948) é um treinador e ex-futebolista alemão, que atuava como atacante.

Carreira 
Horst Köppel representou a Seleção Alemã de Futebol na Eurocopa de 1972.

Títulos

Alemanha 
Eurocopa:  1972

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972